Oberreichenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Oberreichenbach, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Calw, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,
 Oberreichenbach, Bayern – kommun i Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,